Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée par le RC Toulon qui remporte son deuxième titre dans cette compétition après celui de 1934, partagé avec le Stade toulousain.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Les organisateurs du Challenge appliquèrent un système de quotient pour le classement général en raison de l'annulation de certaines rencontres. Les quarts de finale furent ainsi les suivants : Toulon (18 points, 18 essais) contre Biarritz (17, 25), Agen (19, 32) contre Toulouse (17, 29), Tarbes (18, 27) contre Narbonne (17, 36) et La Voulte (18, 24) contre Grenoble (16, 25).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1969-1970
Rugby à XV en 1969
Rugby à XV en 1970
Sport en France en 1969
Sport en France en 1970